«Ты — репортёр» — проект группы компаний РИА Новости по публикации фото, видео и текстовых сообщений, присланных пользователями.

О проекте 
Самостоятельный интерактивный мультимедийный проект гражданской журналистики «Ты — репортер» создан в феврале 2010 года на базе информационного портала РИА Новости. Каждый пользователь Интернета мог предложить свой материал для публикации на  сайте. На ленте «Ты — репортер» появлялись только авторские фото и/или видеоиллюстрации, сделанные очевидцем на месте события.

26 марта 2014 года проект «Ты — репортёр» прекратил своё существование после реорганизации агентства РИА Новости. Информация об этом сохранилась только в официальном паблике проекта в социальной сети Вконтакте.

Спецпроекты 
RapInfo — Dino MC 47 и ST рассказывал о самых актуальных новостях недели в стиле хип-хоп.

Награды 
 2010 — Премия Рунета в номинации «Культура и массовые коммуникации» (от материнской компании «Роспечать»)
 2010 — Международная премия WSA Mobile в номинации «Медиа и новости»
 2011 — Диплом финалиста конкурса инноваций IBC2011 Innovation Awards в номинации «Создание контента»

См. также 
 Ридус

Ссылки 
 Официальный сайт проекта «Ты — репортёр»

Примечания 

РИА Новости
Журналистика